Сальвадори

 Сальвадори, Луиджи (; 1925—2019) — итальянский математик.
 Сальвадори, Марио (; 1907—1997) — профессор гражданского строительства и архитектуры.
 Сальвадори, Пьер (; род. 1964) — французский кинорежиссёр.
 Сальвадори, Рой (; 1922—2012) — британский автогонщик.
 Сальвадори, Томмазо — итальянский врач, педагог и орнитолог.